Össeby kan avse:

Össeby socken – socken i Uppland som 1838 lades samman med Garns socken till Össeby-Garns socken
Össeby landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1952-1970
Össeby församling – en församling i Stockholms stift, tillkommen 2006